Le bétel désigne :
 Le bétel (Piper betle), plante grimpante, dont la feuille sert à fabriquer la préparation à mâcher appelée bétel ;
 Le bétel, préparation à mâcher obtenue à partir des feuilles de bétel et des noix d’arec.

Voir aussi
 palmier à bétel ou aréquier (Areca catechu), dont le fruit, la noix d'arec, sert à fabriquer la préparation à mâcher appelée bétel.